Alain Choquet, acteur français d'origine québécoise.
 Antoine Choquet de Lindu (1712-1790), ingénieur de la Marine et architecte français.
 Ben Choquet (1981-), écrivain belge francophone.
 Daniel Choquet (1962-), neurobiologiste français.
 David Choquet (1968-), comédien français. 
 Félix Napoléon Choquet (1844-?), général de brigade français.
 Gaston Choquet (1875-1917), écrivain français du début du .
 Georges Choquet (1878-1948), évêque français.
 Gustave Choquet (1915-2006), mathématicien français.
 Jules-Charles Choquet (1846-1934), peintre français.
 René Maxime Choquet (1872-1958), artiste peintre et sculpteur français.
 Yvonne Choquet-Bruhat (1923-), mathématicienne et physicienne française.